USS Baltimore je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Baltimore (1777) 
 USS Baltimore (1798) 
 USS Baltimore (1861) 
 USS Baltimore (C-3) 
 USS Baltimore (CA-68) 
 USS Baltimore (SSN-704)

Baltimore